Estádio Cidade de Barcelos je višenamjenski stadion u gradiću Barcelosu u Portugalu.

Sagrađen je 2004. godine.

Može primiti 12.374 gledatelja.

Većinom ga se rabi za nogometne susrete.

Prva utakmica koja je odigrana na njemu je između Gila Vicenta i urugvajskog Nacionala iz Montevidea; potonji je pobijedio s 2:1.

Svoje domaće utakmice na ovom stadionu igra Gil Vicente.

Ovaj stadion je bio mjestom odigravanja dviju utakmica nogometno EP "ispod 21" 2006.

Vanjske poveznice 

Slike
Podatci o stadionu

Barcelos, cidade de